Velafrons ist eine ausgestorbene Gattung der Lambeosaurinae aus der Gruppe der Hadrosaurier. Der bisher einzige Fund stammt aus der Cerro-del-Pueblo-Formation in der Nähe der Stadt Rincon Colorado in Coahuila (Mexiko) und wird auf die Oberkreide (spätes Campanium) datiert. Velafrons wurde im Jahr 2007 von Terry A. Gates et al. erstmals wissenschaftlich beschrieben. Der Fund (Holotypus, Exemplarnummer CPC-59) besteht aus einem fragmentarischen Schädel und Resten des Postkraniums. Die einzige Art ist Velafrons coahuilensis.

Der Name Velafrons (sp. vela – „Segel“, lat. frons – „Stirn“) bedeutet so viel wie „Stirn mit Segel“ und weist auf den segelartigen Kopfkamm. Der zweite Teil des Artnamens, coahuilensis, weist auf Coahuila, dem mexikanischen Bundesstaat, aus dem der Fund stammt.

Merkmale 
Bei dem gefundenen Exemplar handelte es sich vermutlich um ein Jungtier, worauf der proportional große Schädel und noch nicht verschmolzene Suturen an den Wirbeln hinweisen. Wie andere Vertreter der Lambeosaurinae trug Velafrons einen hohlen Kopfkamm. Dieser Kamm ähnelte dem von Corythosaurus und Hypacrosaurus mehr als dem von Lambeosaurus und war flach und fächerförmig, was aber wahrscheinlich nicht der endgültigen Kammform erwachsener Tiere entspricht. Trotz dieser ontogenetischen Unterschiede zwischen Jungtieren und adulten Tieren ließen sich verschiedene einzigartige Merkmale (Autapomorphien) identifizieren, die vermutlich nicht ontogenetisch bedingt sind und zur Abgrenzung der Gattung herangezogen werden können; so zeigte beispielsweise das Quadratbein eine markante Ausbuchtung.

Systematik 
Velafrons ist ein Vertreter der Lambeosaurinae. Die genauen Verwandtschaftsbeziehungen sind unklar. Eine Studie von Prieto-Márquez und Kollegen (2010) sieht Velafrons als abgeleitete Gattung dieser Unterfamilie und mit Olorotitan und Nipponosaurus verwandt. Es folgt ein Kladogramm nach Prieto-Márquez (2010):

Einzelnachweise

Weblinks 

Hadrosauridae
Hadrosaurier